U82 ou U-82 peut faire référence à :
 HMS Magpie (U82), un sloop de la Royal Navy ;
 , le nom de plusieurs sous-marins allemands.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres